Sex and Love Addicts Anonymous
Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam